Дні словенського туризму (, (DST)) — центральна професійна подія в галузі туризму Словенії, що організовується разом з усіма основними партнерськими установами в галузі туризму в Словенії. У 2018 році вони проходили з 8 по 10 жовтня у Порторожі в готелі Бернардін.

В рамках Днів словенського туризму у 2018 році відбулися такі важливі події:
 пленарна частина DST з присудженням найвищих нагород у галузі туризму
 захід «Моя країна — красива та гостинна»
 21-й словенський туристичний форум.

Примітки

Див. також 
 Туризм у Словенії
 Словенська туристична організація
 Словенська туристична біржа

Посилання 
 Slovenska turistična organizacija 

Туризм у Словенії
Щорічні заходи